Eureka-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
* Eureka-Gletscher (Alaska) in Alaska, Vereinigte Staaten
 Eureka-Gletscher (Antarktika) im Palmerland, Antarktika